Passivo circulante são as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano: contas a pagar, dívidas com fornecedores de mercadorias ou matérias-prima, impostos a recolher (para o governo), empréstimos bancários com vencimento nos próximos 360 dias, provisões (despesas incorridas, geradas, ainda não pagas, mas já reconhecidas pela empresa: imposto de renda, férias, 13.º salário etc.).

São considerados exemplos de passivo circulante:
 Fornecedores ou duplicatas a pagar;
 Empréstimos bancários;
 Títulos a pagar;
 Encargos sociais a pagar;
 Salários a pagar;
 Impostos a pagar.

Ver também 
 Passivo exigível a longo prazo
 Ativo circulante

Ligações externas 
}}

Contabilidade